Quluo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Quluo (socken i Kina, lat 30,59, long 85,51), Tibet, 
 Quluo (socken i Kina, lat 28,59, long 87,35), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar